Grünhelme (analog den „Blauhelmen“ der UNO)
 ist der Name einer sich als interreligiöses Friedenscorps verstehenden deutschen Hilfsorganisation, siehe Grünhelme e. V.
 war die inoffizielle Bezeichnung von Friedenstruppen mit Mandat der Arabischen Liga, siehe Interarabische Sicherheitstruppe
 ist die informelle Bezeichnung für die Eingreif- und Friedenstruppen der Afrikanischen Union
 war die inoffizielle Bezeichnung für eine seit 1989 mehrfach vorgeschlagene UN-Truppe zum Schutz des brasilianischen Regenwaldes vor illegaler Abholzung
 war die inoffizielle Bezeichnung für eine mehrfach vorgeschlagene UN-Truppe zum Schutz der Berg-Gorillas im kongolesischen Bürgerkriegsgebiet